She Hates Me (первоначально She Fucking Hates Me) — четвёртый и последний сингл американской рок-группы Puddle of Mudd с дебютного студийного альбома Come Clean, вышедший 13 августа 2002 года. Текст песни был написан Уэсом Скантлином и Джимми Алленом в 1993 году. Песня продолжила популярность группы после того, как она достигла 13-го места в чарте Billboard Hot 100, несмотря на то, что она была не так успешна как «Blurry». Песня также возглавила чарт Billboard Hot Mainstream Rock Tracks на одну неделю в октябре. Популярность «She Hates Me» сделала его вторым синглом Puddle of Mudd, который был продан тиражом более 500 000 экземпляров в Соединенных Штатах после «Blurry». Песня также достигла 14-го места в британском чарте UK Singles, что делает его третьим в топе 20 хитов и выиграла награду «2004 ASCAP Pop Music Award».

О песне 
Песня была написана после расставания Джимми Аллена с его подругой. Она сочетает в себе позитивную музыку с лирикой о расставании. Последовательность аккордов аналогична основной последовательности аккордов в песне «I Saw Your Mommy» группы «Suicidal Tendencies», которая привела к обвинениям Puddle of Mudd в плагиате песни.

На вкладке альбома есть фотокопия рукописных текстов каждой песни, в которой отображается оригинальное название песни: «She Fucking Hates Me» (). Название было изменено, чтобы сделать песню более приемлемой для публики, хотя эта строка всё ещё звучит в своём первоначальном виде в неотредактированной версии песни.

Видеоклип 
В видеоклипе группа персонажей, в том числе ученик старшей школы, уборщик и фаст-фуд. По мере того, как песня становится всё громче и искажённее, персонажи становятся всё более агрессивными и даже жестокими.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни в стиле ню-метал
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart